Pessoas

 Marsa (esposa de Promoto)

 Localidades

 Marsa (Aude)
 Marsa (Malta)